Jüdischer Friedhof Chodová Planá steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Chodová Planá)
 Neuer jüdischer Friedhof (Chodová Planá)